Деминг има више значења:
 Деминг (Вашингтон)
 Деминг (Нови Мексико)